Brien ist der Familienname folgender Personen:

 Don Brien (* 1959), kanadischer Kanute
 Roy Brien (1930–1987), englischer Fußballspieler
 Tony Brien (* 1969), irischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Brien Rocks, Felsformation im ostantarktischen Viktorialand
 O’Brien
 Brian